Baratti (plaats), een dorp in Italië 
 Golf van Baratti, een kleine baai in de Ligurische Zee

Personen:
 Filippo Baratti, een Italiaanse kunstschilder